Jabuticaba - árvore e respectivo fruto;
Bolo-de-pimenta - bolo tradicional brasileiro;
O mesmo que fruta

Localidades

Fruita (Colorado)
Fruita (Utah)

Ver também
 Fruit (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos